La Coupe arabe des clubs champions 2023, officiellement nommée Coupe du Roi Salman des clubs champions 2023, sera la  saison de la Coupe arabe des clubs champions, le tournoi de football des clubs du monde arabe organisé par l'UAFA.

Au total, 37 équipes participeront au tournoi, qui débutera par un tour préliminaire avant que le tournoi final ne se déroule en Arabie saoudite à l'été 2023 dans trois villes : Abha, Al Bahah et Taëf. Un total de 10 millions de dollars de prix en argent sera attribué. Le Raja Club Athletic est le champion en titre, ayant remporté son deuxième titre lors de l'édition précédente.

Répartition de l'équipe des fédérations 
Au total, 37 équipes participent au tournoi. Le 3 mars 2023, le club égyptien d'Al Ahly SC a annoncé son retrait de la compétition en raison de problèmes d'horaire.

Classement des fédérations 
L'attribution des inscriptions par équipe était basée sur le classement mondial de la FIFA des associations au 22 décembre 2022.

Format et distribution

Équipes

Calendrier 
Le calendrier est le suivant.

Tour préliminaire 
4 équipes ont disputé le tour préliminaire en commençant par le premier tour puis un tour éliminatoire dans un format à élimination directe à une manche. 1 équipe du tour préliminaire s'est qualifiée pour le tour de qualification.

Les équipes de our préliminaire 
Les équipes suivantes sont entrées dans le tour préliminaire en tant qu'associations les moins bien classées par la FIFA.

  Volcan Club
  Arta Solar 7
  Horseed FC
  Fahman Abyan

Tableau

Premier tour

Tour éliminatoire

Tour de qualification 
24 équipes ont été tirées au sort dans un format de phase à élimination directe à deux manches. 23 équipes se sont inscrites directement au premier tour de qualification, plus une équipe qualifiée du tour préliminaire. 12 équipes se qualifieront pour le deuxième tour de qualification en disputant un format de phase à élimination directe à deux manches. 6 équipes seulement passent du deuxième tour de qualification à la phase de groupes.

Tirage au sort 
Les 24 équipes suivantes ont été divisées en fonction du classement mondial de la FIFA de leur fédération de football.

Premier tour 
Les matches aller se joueront du 13 mars au 7 avril 2023 et les matches retour du 21 mars au 16 avril 2023.

Deuxième tour

Phase de groupes 
16 équipes ont été réparties en quatre groupes de quatre. 10 équipes sont déjà entrées directement dans la phase de groupes en tant que champions de la Ligue d'Algérie, d'Égypte, d'Irak, du Maroc, du Qatar, d'Arabie saoudite et de Tunisie. De plus, les détenteurs et finalistes de l'édition précédente et 1 invité sélectionné par l'UAFA dans le pays hôte entrent directement en phase de groupes. 6 équipes passeront des tours de qualification pour terminer la phase de groupes de 16 équipes. Les vainqueurs et les deuxièmes de chaque groupe passeront à la phase à élimination directe.

Équipes qualifiées 
Toutes les équipes qualifiées pour la phase de groupes sont les suivantes :

Équipes inscrites directement à la phase de groupes

  CR Belouizdad
  Zamalek SC
  Al-Shorta SC
  Raja CA
  Wydad AC
  Al-Sadd SC
  Al-Hilal FC
  Al-Nassr FC
  Al-Ittihad Club
  Espérance de Tunis

Équipes qualifiées dès le tour de qualification

  Qualifiée 1
  Qualifiée 2
  Qualifiée 3
  Qualifiée 4
  Qualifiée 5
  Qualifiée 6

Tirage au sort 
Les 16 équipes suivantes ont été divisées en fonction du classement mondial de la FIFA de leur fédération de football.

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Groupe C 

|}

Groupe D 

|}

Phase à élimination directe 
4 premiers et 4 deuxièmes des groupes de la phase de groupes se qualifieront pour la phase à élimination directe. Huit équipes disputeront les quarts de finale, suivis des demi-finales et de la finale, tous disputés dans un format à élimination directe.

Quarts de finale

Demi finales

Finale

Statistiques

Performance finale du tournoi 
Ce tableau montre toutes les performances de l'équipe dans le tournoi final uniquement.

Couverture médiatique

Notes et références

Notes

Références 

Championnat arabe des clubs
Football en 2023